Karlo IV. može biti:

 Karlo IV. Austrijski
 Karlo IV., kralj Francuske
 Karlo IV., car Svetog Rimskog Carstva
 Karlo IV., kralj Navarre
 Karlo IV., kralj Španjolske
 Karlo IV., kralj Norveške